Чарли Хе́йден (; полное имя Чарлз Эдвард Хейден, ; 6 августа 1937, Шенандоа, Айова — 11 июля 2014) — американский джазовый контрабасист и композитор. Вошёл в историю джаза как новатор контрабасового искусства. Журнал Rolling Stone поместил его на 16-е место в списке величайших басистов всех времен.

Очерк биографии и творчества 

Чарли — отец музыкантов Джоша (род.1968), Тани, Петры и Рэйчел Хейден (род.1971).

Дискография 

 The Shape of Jazz to Come and «Change of the Century» (Ornette Coleman, 1959)
 Free Jazz: A Collective Improvisation (Ornette Coleman) (1961)
 Life Between The Exit Signs (Keith Jarrett, Paul Motian, 1967)
 Liberation Music Orchestra (1969)
 My Goals Beyond (John McLaughlin) (1970)
 Yoko Ono/Plastic Ono Band (Йоко Оно (1970)
 Escalator Over The Hill (Carla Bley, 1971)
 Expectations (Keith Jarrett, 1971)
 Science Fiction (Ornette Coleman, 1971)
 Fort Yawuh (Keith Jarrett, 1973)
 Treasure Island (Keith Jarrett, 1974)
 Death and the Flower (Keith Jarret, 1974)
 Brown Rice (Don Cherry, 1975)
 Old and New Dreams (Old and New Dreams, 1976)
 The Survivors' Suite (Keith Jarrett, 1977)
 Musique Mecanique (Carla Bley, 1978)
 Folk Songs (with Jan Garbarek and Egberto Gismonti, 1979)
 Chair in the Sky (Mingus Dynasty, an ensemble of Charles Mingus sidemen, along with Joni Mitchell, 1980)
 Time Remembers One Time Once (1981)
 The Ballad of the Fallen (Liberation Music Orchestra, 1982)
 Silence (Chet Baker, Enrico Pieranunzi, Billy Higgins, 1987)
 In Angel City (1988)
 Private Collection (1988)
 The Montreal Tapes, vol.1 (Charlie Haden, Paul Bley, Paul Motian, 1989)
 Dream Keeper (Liberation Music Orchestra, 1990)
 Pop Pop (Rickie Lee Jones, 1991)
 Steal Away (Hank Jones, 1995)
 Night And The City (Kenny Barron, 1996)
 «Deep In The Blues» (James Cotton, Joe Louis Walker, Charlie Haden, Dave Maxwell, 1996)
 In The Year Of The Dragon (Geri Allen, Charlie Haden, Paul Motian, 1998)
 Always Say Goodbye (1993)
 Coming Back Home (Charlie Haden, Ginger Baker, Bill Frisell, Ginger Baker Trio), (1994)
 Night and the City (Kenny Barron), (1996)
 None but the Lonely Heart (1997)
 Beyond the Missouri Sky (Pat Metheny) (1997)
 The Art of the Song (1999)
 Magico (Jan Garbarek, Egberto Gismonti, 2000)
 Nocturne (2001)
 Land of the Sun (2004)
 Not in Our Name (Liberation Music Orchestra, 2005)
 Special Encounter (Enrico Pieranunzi, Paul Motian, 2005)
 Heartplay (Charlie Haden, Antonio Forcione, 2006)
 Private Collection (Quartet West, live), Naim, 2007
 Family and Friends — Rambling Boy (Charlie Haden), Decca, 2008

Примечания

Ссылки 
 

Джазовые контрабасисты США
Лауреаты премии «Грэмми»
Исполнители ECM Records
Лауреаты Grammy Lifetime Achievement Award
Музыканты из Лос-Анджелеса
Сессионные музыканты США
Лауреаты премии Echo Jazz